Ганевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ганевичи — деревня в  Клецком районе в Минской области.
 Ганевичи — деревня в Логойском районе Минской области.